Chediak o Chédiak pueden estar referidos o vinculados a algunos de los siguientes artículos de Wikipedia:

Personas 
 Almir Chediak (1950-2003), también conocido como Almir Santana Chediak, productor musical, empresario, violinista, compositor, editor, profesor, y escritor brasileño.
 Enrique Chediak (1967-), también conocido como Enrique Proper Chediak, cineasta ecuatoriano.
 Jorge Chediak (1951-), también conocido como Jorge Omar Chediak González, magistrado uruguayo, miembro de la Suprema Corte de Justicia de su país desde el año 2009.
 Yassir Chediak (1971-), violinista, cantante, compositor, presentador de televisión, productor, y actor brasileño.

Medicina 
 Síndrome de Chédiak-Higashi, enfermedad genética de transmisión autosómica recesiva, que afecta múltiples sistemas del cuerpo, y que se origina por la mutación en un gen regulador del tráfico lisosomal (LYST).